Мопу () — французская фамилия. Известные носители: